Tadeusz Adolf Fedorowicz (1849–1919) polski ziemianin, działacz gospodarczy, długoletni prezes Wydziału Powiatowego w Zbarażu
 Tadeusz Fedorowicz (1907–2002) – polski ksiądz katolicki, kierownik duchowy Zakładu dla Ociemniałych w Laskach, organizator Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych